Jablanica kan syfta på:

Geografi

Bosnien och Hercegovina 

 Jablanica (samhälle), Republika Srpska, 
 Općina Jablanica, kommun, Federationen Bosnien och Hercegovina, 
 Jablanica,

Bulgarien 

 Jablanitsa (vattendrag), Pernik, 
 Jablanitsa (ort), Lovetj, Obsjtina Jablanitsa,

Nordmakedonien 

 Jablanica (bergskedja), 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar